Frerking ist der Name von 

 Garlich Frerking, Pseudonym von Heinrich Lübben (1883–1931), deutscher Lehrer, Zoologe, Zoodirektor
 Horst Frerking (* 1934), deutscher Veterinärmediziner und emeritierter Hochschullehrer
 Johann Frerking (1884–1971), deutscher Literatur- und Theaterkritiker und Schriftsteller
 Wilhelm Frerking (1852–1938), Schulleiter, schrieb als Autor unter dem Pseudonym S. Wenzl